Il doppio  del Tashkent Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Flavio Cipolla e Pavel Šnobel erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Murad Inoyatov e Denis Istomin hanno battuto in finale Jiří Krkoška e Lukáš Lacko 7–6(4), 6–4.

Teste di serie 

 Serhij Bubka /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Lu Yen-Hsun (semifinali)

 Konstantin Kravčuk /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno) 
 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tashkent Challenger 2009